Алкивиад (Alcibiades; Alkibiades; Ἀλκιβιάδης):

Имя
 Алкивиад Старший — афинский политик.
 Алкивиад (450—404 до н. э.) — афинский политик, внук предыдущего.
 Алкивиад Младший — афинский политик, сын предыдущего.
 Альбрехт II Алкивиад (1522—1557) — маркграф бранденбургский из Франконской линии.
 Пехлеваниди, Алкивиад (1913—1976) — советский футболист.

Сочинения
 «Алкивиад Первый» (IV век до н. э.) — диалог Платона о событиях 434 года до н. э.
 «Алкивиад Второй» (IV век до н. э.) — диалог Платона на тему молитвы.
 «Алкивиад» (I век до н. э.) — жизнеописание, составленное историком Корнелием Непотом (99-24 годы до н. э.).
 «Алкивиад» (I—II века) — жизнеописание, составленное Плутархом, часть его труда «Сравнительные жизнеописания».
 «Алкивиад» (1835) — стихотворение Евгения Баратынского